Air Dolomiti L.A.R.E. S.p.A — итальянская авиакомпания, основанная в Вероне, базируется в аэропорту Вероны и Международном аэропорту Мюнхена. C 2003 100 % акций компании принадлежит Deutsche Lufthansa AG.

История 
Была основана в январе 1989 года. Название компании происходит от горного массива в Восточных Альпах — Доломитовые Альпы ().

Воздушный флот

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Air Dolomiti

Авиакомпании Италии
Lufthansa